Список моделей, которые были выбраны канадским порносайтом Twistys.com (а также его партнёрской программой TwistysCash) в качестве моделей месяца (Treat of the Month, TOTM) и моделей года (Treat of the Year, TOTY). Моделей месяца называют с августа 2005 года, а моделей года выбирают пользователи сайта посредством голосования, начиная с 2009 года. Модели Treat of the Month выбираются из числа как американских, так и европейских порноактрис.

Treats of the Month

2000-е годы

2010-е годы

2020-е годы

Treats of the Year

См. также 
 Список подружек года Playboy
 Список подружек месяца Playboy
 Список Penthouse Pets

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Twistys
 Treats of the Month
 Treats of the Year